Circoscrizione Campania – circoscrizione elettorale del Senato della Repubblica
 Circoscrizione Campania 1 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati
 Circoscrizione Campania 2 – circoscrizione elettorale della Camera dei deputati